Андрей Иванович Киприа́нов (1896 — 1972) — советский химик и педагог, доктор химических наук.

Биография 
Родился 4 (16 июля) 1896 года в селе Русские Тишки (ныне Харьковский район, Харьковская область, Украина) в семье священника. Окончил Харьковское духовное училище.
 1919 — окончил химический факультет ХГУ.
 1934 — без защиты присвоена научная степень кандидата химических наук.
 1940 — защитил докторскую диссертацию по теме «Окраска и строение цианиновых красителей».
 1942 — назначен директором объединённого института химии АН УССР в эвакуации.
 1944 — возглавляет кафедру органической химии КГУ имени Т. Г. Шевченко. Долгое время читает курс органической химии.
 1945 — избран академиком АН УССР, становится директором Институт органической химии НАНУ.
 В 1946—1948 годах совмещает работу на кафедре с должностью вице-президента АН УССР.

Умер 29 сентября 1972 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (надгробие — гранит, лабрадор; скульптор В. Е. Селибер, архитектор В. К. Лапшов; установлен в 1974 году).

Научные труды 
Основные исследования Андрей Иванович провёл в области органических красителей. Им был осуществлён синтез новых циановых красителей, некоторые из которых так же обладают хорошими фотосенсибилизационными свойствами. Установил и обосновал зависимости между спектром поглощения красителей от их структуры, а также изменения в спектрах поглощения, в зависимости от растворителя.

В 1950 году провёл успешный синтез N,N-диокси-1,5-диоксифеназина — природного антибиотика иодинина.

В 1964 году обосновал явление взаимодействия хромофоров в бисцианиновых красителях, заключающееся в расщеплении максимумов поглощения света молекулами красителей, содержащих два или несколько химически изолированных хромофоров, относительно максимумов поглощения красителей с изолированными хромофорами. Это явление позже было названо «киприановское расщепление».

Наиболее известные на территории СССР научные труды Киприанова:
 «Введение в электронную теорию органических соединений», которая выдержала два издания 1965 и 1975 годах.
 «Электронная теория в органической химии» — : АН УССР, 1949. — 172 с.
 «Цвет и строение цианиновых красителей» — : Наукова Думка, 1979. — 666 с.

Андрей Иванович Киприанов — основатель известной научной школы цианових красителей.

Опубликувал 234 научные работы.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки УССР (22.12.1957)
 Сталинская премия третьей степени (1942) — за разработку и освоение производства фотосенсибилизаторов для кинопромышленности
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (1.10.1944)
 медали

Увековечивание памяти 

В 1977 году именем академика Киприанова была названа улица в Киеве — Улица Академика Киприанова.

В 1981 году была открыта мемориальная доска Андрею Киприанову на здании Института органической химии.

В 1987 году АН УССР была учреждена премия имени Киприанова за выдающиеся научные работы в сфере органической химии, химии высокомолекулярных соединений и химической технологии.

Ссылки

Источники 
 Е.Д. Сыч, Ф.С. Бабичев. Андрей Иванович Киприанов (к 60-летию со дня рождения), «Украинский химический журнал», 1956, т. 22, вып. 4.
 Киприанов Андрей Иванович на сайте НАНУ.
 Киприанов Андрей Иванович на сайте кафедры органической химии КНУ им Т. Г. Шевченко.

Заслуженные деятели науки Украинской ССР
Родившиеся в Харьковском районе
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Киевского университета
Похороненные на Байковом кладбище